Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 24-es, továbbá 24A, 24G jelzésű villamosok:

Magyarország 

 24-es villamos (Budapest)
 24A villamos (Budapest)megszűnt
 24G villamos (Budapest)megszűnt

Belgium 

 24-es villamos (Brüsszel)megszűnt

Csehország 

 24-es villamos (Prága)